Louise Brough ha battuto in finale Doris Hart 6–4 3–6 6–4.

Teste di serie
 Louise Brough (Campionessa)
 Doris Hart (finalista)
 Nancye Bolton (semifinali)
 Joyce Fitch (semifinali)
 Thelma Long (quarti di finale)
 Mary Hawton (quarti di finale)
 Nell Hopman (quarti di finale)
 Esme Ashford (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1950